Трка на 400 метара са препонама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 7., 8. и 10. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015. бранила је Зузана Хејнова из Чешке.

Земље учеснице 
Учествовале су 39 атлетичарке из 25 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| Мелејн Вокер
| 
| 52,64
| Пекинг, Кина
| 20. август 2008.
|-
| Светски рекорд
| Јулија Печонкина
| 
| 52,34
| Тула, Русија
| 8. август 2003.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Мелејн Вокер
| 
| 52,42
| Берлин, Немачка
| 20. август 2009.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Далила Мухамед
| 
| 52,64
| Сакраменто, САД
| 25. јун 2017.
|-
| Европски рекорд
| Јулија Печонкина
| 
| 52,34
| Тула, Русија
| 8. август 2003.
|-
| Северноамерички рекорд
| Мелејн Вокер
| 
| 52,42
| Берлин, Немачка
| 20. август 2009.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Lucimar Teodoro
| 
| 55,84
| Белем, Бразил
| 24. мај 2009.
|-
| Афрички рекорд
| Нежа Бидуане
| 
| 52,90
| Севиља, Шпанија
| 25. август 1999.
|-
| Азијски рекорд
| Јинглан Сунг
| 
| 53,96| Гуангџоу, Кина
| 22. новембар 2001.
|-
| Океанијски рекорд| Деби Флинтоф-Кинг
| 
| 53,17|  Сеул, Јужна Кореја
| 27. септембар 1988.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 7. августа 2017. године. У квалификацијама су учествовале 39 атлетичарке, подељене у 5 групе. У полуфинале су се пласирале по 4 првопласиране из група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,Почетак такмичења: Група 1 у 19:30; Група 2 у 19:39; Група 3 у 19:48; Група 4 у 19:57 и Група 5 у 20:06 по локалном времену.

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 8. августа 2017. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,Почетак такмичења:''' Група 1 у 20:35; Група 2 у 20:45 и Група 3 у 20:55 по локалном времену.

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном